Герхард Людвиг Вайнберг (; род. 1 января 1928, Ганновер) — американский историк, специализирующийся в истории дипломатических отношений и военной истории. Известен своими исследованиями по истории нацистской Германии и Второй мировой войны; служил в американской армии во время оккупации Японии (1946—1947). Получил степень бакалавра социальных наук в Университете штата Нью-Йорк в Олбани. Кандидатскую диссертацию защитил в Чикагском университете (1951). Работал на исторических факультетах Университета Кентукки (1957—1959) и Мичиганского университета (1959—1974), эмерит-профессор истории Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (с 1974).

Биография

Работы 
 Germany and the Soviet Union, 1939—1941, Leiden: E.J. Brill, 1954.
 The Foreign Policy of Hitler’s Germany: Diplomatic Revolution in Europe, 1933-36, Chicago: University of Chicago Press, 1970, ISBN 0-226-88509-7.
 Transformation of a Continent: Europe in the Twentieth Century. Minneapolis, Minn.: Burgess Pub. Co., 1975, ISBN 0-8087-2332-4.
 The Foreign Policy of Hitler’s Germany: Starting World War II, 1937—1939. Chicago: University of Chicago Press, 1980, ISBN 0-226-88511-9.
 World in the Balance: Behind the Scenes of World War II, Hanover, New Hampshire: Published for Brandeis University Press by University Press of New England, 1981, ISBN 0-87451-216-6.
 A World at Arms : A Global History of World War II, Cambridge [Eng.]; New York: Cambridge University Press, 1994, revised edition 2005, ISBN 0-521-44317-2.
 Germany, Hitler, and World War II: Essays in Modern German and World History. Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1995, ISBN 0-521-47407-8.
 Hitler’s Second Book: The Unpublished Sequel to Mein Kampf, Enigma Books, 2003 ISBN 1-929631-16-2.
 Visions of Victory: The Hopes of Eight World War II Leaders. New York: Cambridge University Press, 2005, ISBN 0-521-85254-4.
 Hitler’s Table Talk 1941—1944: Secret Conversations. New York: Enigma Books, 2007, ISBN 978-1-936274-93-2.
 Hitler’s Foreign Policy, 1933—1939: The Road to World War II. New York: Enigma Books, 2010 ISBN 978-1-929631-91-9.
 World War II: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-199688-77-7.

Примечания

Литература 
 Kristallnacht 1938, as experienced then and understood now / Center for Advanced Holocaust Studies (2009).

Ссылки 
 

Историки XX века
Историки XXI века
Историки США
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Кентуккийского университета
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии